

Luoghi abitati

Francia
Mandres è il nome di alcuni comuni francesi:
Mandres – Eure
Mandres-aux-Quatre-Tours – Meurthe e Mosella
Mandres-en-Barrois – Mosa
Mandres-la-Côte – Alta Marna
Mandres-les-Roses – Valle della Marna
Mandres-sur-Vair – Vosgi

Cipro
Mandres - Villaggio del distretto di Famagosta di Cipro del Nord
Mandres - Quartiere di Nicosia nord a Cipro del Nord